

Geografia
 Carlyle – città della contea di Clinton in Illinois, Stati Uniti d'America
 Carlyle – comune della provincia del Saskatchewan, Canada

Persone
 Buddy Carlyle, propr. Earl L. Carlyle (1977) – ex giocatore e allenatore di baseball statunitense
 Jane Welsh Carlyle, nata Jane Baillie Welsh (1801-1866) – scrittrice scozzese
 Paul Emerson Carlyle Ince (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Robert Carlyle (1961) – attore e regista scozzese
 Thomas Carlyle (1795-1881) – storico, matematico e filosofo scozzese
 Warren Carlyle (1972) – coreografo e regista teatrale britannico

Altro
 The Carlyle Group – azienda statunitense fondata nel 1987
 Carlyle – variante del nome proprio di persona inglese maschile Carlisle

Pagine correlate
Carlisle (disambigua)